Il singolare femminile degli Internazionali BNL d'Italia 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Jelena Janković era la detentrice del titolo e ha vinto in finale 6–2, 6–2 contro Alizé Cornet.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Ana Ivanović  (secondo turno)
 Marija Šarapova (semifinale,infortunata)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Jelena Janković (campionessa)
 Serena Williams (quarti, infortunata)
 Anna Čakvetadze (semifinale)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)

 Ágnes Szávay (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Nicole Vaidišová (primo turno)
 Dinara Safina (ritiro per infortunio)
 Shahar Peer (ritiro per infortunio)
 Amélie Mauresmo (ritiro per infortunio)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Sybille Bammer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Internazionali BNL d'Italia 2008